Слынчоглед () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Джебел. Население составляет 219 человек.

Название села по  означает подсолнух (подсолнечник).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Слынчоглед, в состав которого входит Слынчоглед, должность кмета (старосты) исполняет Танер Юсуф Сюлейман (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Джебел — Бахри Реджеб Юмер (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области